Суперкубок Фарерських островів з футболу 2012 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 березня 2012 року між чемпіоном Фарерських островів Б36 Торсгавн та володарем кубка Фарерських островів ЕБ/Стреймур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на faroesoccer.com 

2012
Фарерські острови